Esistono più comuni francesi con questo nome

Héricourt – Passo di Calais
Héricourt – Alta Saona